Ferenc Kiss (ur. 1923) – węgierski kierowca wyścigowy
 Ferenc Kiss (1942–2015) – węgierski zapaśnik